Kotschetow () ist der Familienname folgender Personen:

 Joakim Semjonowitsch Kotschetow (1789–1854), Geistlicher der russisch-orthodoxen Kirche
 Nikolai Rasumnikowitsch Kotschetow (1864–1925), russischer Komponist
 Wsewolod Anissimowitsch Kotschetow (1912–1973), russischer Schriftsteller und (Kultur-)Funktionär